Hôtel de préfecture (Nîmes) - administratief centrum van het departement Gard
 Hôtel de préfecture (Vesoul) - administratief centrum van het departement Haute-Saône
 Hôtel de préfecture (Belfort) - administratief centrum van het departement Territoire de Belfort
 Hôtel de préfecture (Saint-Denis) - administratief centrum van het departement en eiland La Réunion
 Hôtel de préfecture (Angoulême) - administratief centrum van het departement Charente
 Hôtel de préfecture (Tulle) - administratief centrum van het departement Corrèze
 Hôtel de préfecture (Bourg-en-Bresse) - administratief centrum van het departement Ain
 Hôtel de préfecture (Moulins) - administratief centrum van het departement Allier
 Hôtel de préfecture (Bar-le-Duc) - administratief centrum van het departement Meuse